Цой-Педе:
 Цой-Педе — погребальное сооружение в Итум-Калинском районе Чечни.
 Цой-Педе — боевая башня в одноимённом погребальном сооружении.